Sojusz Narodowy (Papua-Nowa Gwinea)
 Sojusz Narodowy (Ukraina)
 Sojusz Narodowy (Włochy)